Buchthal ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Buchthal (1900–1965), deutscher Jurist, Verfolgter des Nazi-Regimes und Generalstaatsanwalt in Hessen
 Fritz Buchthal (1907–2003), deutsch-dänischer Neurophysiologe
 Hugo Buchthal (1909–1996), deutsch-britischer Kunsthistoriker
 Rosa Buchthal (1874–1958), deutsche Politikerin (DDP) und Frauenrechtlerin
 Vera Buchthal, später Stephanie Shirley (* 1933), deutsch-britische Unternehmerin und Philanthropin 

Siehe auch:
 Buchental
 Buchenthal
 Buchtal
 Buchthalen